En Pologne, Tomaszew peut désigner :

 Tomaszew, village du powiat de Koło, dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Tomaszew, village du powiat de Konin, dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Tomaszew, village de la voïvodie de Mazovie.